Dominika Minicz – polska siatkarka
 Waleryj Minicz – białoruski kołchoźnik i polityk